Wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój, BERD (od ang. business expenditure on research and development) – nakłady na prace badawczo-rozwojowe, których inwestorami kapitałowymi są organizacje prowadzące działalność gospodarczą.

Zobacz też 
 wskaźniki ekonomiczne

Finansowanie nauki